Nasty Girl — название ряда песен.

 «Nasty Girl» — песня американской группы Destiny’s Child.
 «Nasty Girl» — песня американского рэпера Лудакриса.